Guazzaroni est un patronyme italien partagé par plusieurs karatékas italiens :
 Claudio Guazzaroni.
 Gianluca Guazzaroni.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien